Annie Jarraud-Vergnolle (née en 1948), personnalité politique française ;
Léonard Jarraud (1848-1926), peintre français ;
Lucien Jarraud (1922-2007),  animateur de radio québécois ;
Michel Jarraud (1952-), météorologue française et Secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale de 2004 à 2015 ;
Pierre Jarraud (1941-1997), peintre français.
Patronyme français